

Patronyme 
 Raüf de Lenham (ou Ralph of Lenham), poète anglo-normand du .

Toponyme 
 , village du Kent (Angleterre)
 Lenham Heath, hameau du Kent.
  (6287) Lenham, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.